O Clube de Regatas do Flamengo em 2015 participou de quatro partidas amistosas: em 18 de janeiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com o  que terminou empatada em 0–0, em 4 de março, na despedida de Léo Moura contra o , do Uruguai, vencida por 2–0 com gols de Eduardo e Matheus Sávio, este último da base do clube, contra o , em 2 de maio, no Romeirão, em Juazeiro do Norte, como preparação para o Brasileirão — o Flamengo venceu por 1–0 com gol de Gabriel, que, ao lado de Everton, foram as únicos que participaram os 90 minutos — e contra a  na paralisação do Brasileiro para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo 2018, vencida por 4–0.

Também participou de um triangular amistoso, "Super Series", com  e  entre 21 e 25 de janeiro na Arena da Amazônia. Foi campeão do torneio ao vencer o São Paulo por 1–0, já que havia vencido o Vasco da Gama também por 1–0. Os gols foram marcados por Everton e Samir.

Disputou a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, sendo vice-campeão e, assim, classificou-se para as semifinais do Campeonato. Após um empate em 0–0 e uma derrota por 0–1 para o Vasco, foi eliminado das finais, ficando com o terceiro lugar na competição mesmo tendo a segunda melhora campanha, já que os finalistas ocupam, obrigatoriamente, as primeiras posições gerais (artigo nono do regulamento do Campeonato Carioca).

Disputou também a Copa do Brasil e, após uma derrota e um empate contra o Vasco da Gama, por 0–1 e 1–1, respectivamente, foi eliminado nas oitavas de final.

Disputa ainda o Campeonato Brasileiro e possui um amistoso agendado contra a .

Até agora disputou 59 partidas, sendo 34 vitórias, nove empates e 16 derrotas e marcou 89 gols e sofreu 53, com saldo de 36 gols. Os artilheiros da temporada, até o momento, são Alecsandro — que deixou o clube, em 5 de junho — e Marcelo Cirino com 11 gols cada, seguido por Everton com sete, Emerson Sheik com seis gols, Alan Patrick, Eduardo — que também deixou o clube, em 9 de julho e retornou ao Shakhtar Donetsk — e Paulinho com cinco, Gabriel, Guerrero, Kayke e Matheus Sávio com quatro, dois futebolistas com três, quatro com dois e mais oito com um gol cada.

Na parte disciplinar, foram 158 cartões, sendo oito cartões vermelhos para oito futebolistas distintos (Anderson Pico, Canteros, Everton, Gabriel, Jonas, Pará, Paulinho e Wallace) e 150 cartões amarelos, sendo: Wallace com 14 cartões, Canteros com 12, Everton e Pará com dez, Emerson Sheik e Márcio Araújo com nove cada e os demais para 24 futebolistas.

Elenco profissional 
 Última atualização: 7 de dezembro de 2015.

 Legenda
  : Capitão
  : Jogador lesionado/contundido
 : Jogador suspenso

Transferências 2015 

|}

 Legenda

  : Jogadores que retornam de empréstimo

  : Jogadores emprestados
|}

Fatos marcantes

Transferências

Entradas

Armero 
Em 10 de abril, o lateral-esquerdo colombiano Pablo Armero foi apresentado na Gávea. Contratado do , da Itália, por empréstimo, até o final da temporada — e da atual gestão —, mas com opção de compra definitiva ao término do contrato. Assumirá a camisa 2 de Léo Moura.

Armero estava emprestado ao , porém não estava sendo aproveitado. Ele conseguiu ser liberado pelo clube de Milão e, depois, pelo Udinese, dono de seus direitos federativos até 2017. A ideia de ser comandado por Vanderlei Luxemburgo novamente, com quem esteve no  em 2009, pesou bastante para a decisão de vir para o Flamengo. Como as inscrições no Carioca já se encerraram, só estará disponível para participar da Copa do Brasil e do Brasileiro.

Jaime de Almeida 
Em 14 de abril, na reapresentação do grupo após a partida contra o Vasco da Gama, Jaime de Almeida voltou ao clube após quase um ano. Irá dividir a função de auxiliar técnico com Deivid. Porém, tem a sua permanência desvinculada de Luxemburgo, voltando a fazer parte da comissão técnica permanente, como aconteceu entre 2010 e 2014, antes de substituir Mano Menezes.

Guerrero 
Em 29 de maio, Paolo Guerrero foi anunciado pelo clube como o novo reforço para o ataque. O futebolista deixou o  e acertou com o clube, mas só será apresentado após a Copa América, que disputará pelo Seleção Peruana. O contrato será de três anos e o atacante receberá 650 mil reais mensais, mais luvas de 16 milhões de reais, totalizando, ao final do contrato, um custo de pouco mais de 41 milhões de reais ao clube.

Emerson Sheik 
No final da noite de 16 de junho, a contratação de Emerson Sheik foi anunciada no site oficial do clube. O futebolista foi apresentado em 17 de junho, na sede social do clube, no auditório Rogério Steinberg, na Gávea. O contrato será até o final da temporada e, se a situação contratual for regularizada nesta semana, poderá reestrear já contra o , no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 17 de junho, foi apresentado pelo vice-presidente Walter D'Agostinho e pelo diretor executivo Rodrigo Caetano, na sede do clube e vestiu a camisa 11.

Saídas

Felipe 
Em 27 de janeiro, o empresário Marcelo Robalinho, publicou no Twitter, que Felipe havia sido demitido do clube, depois de ficar afastado desde 20 de julho de 2014. Mesmo depois de uma queda de braços com a diretoria, ele deixou o clube sem litígio, mesmo com o contrato até o fim da temporada. O ex-titular da camisa 1 havia perdido espaço para Paulo Victor e, segundo Luxemburgo, estava fora dos planos para a temporada.

Somente em 24 de abril, o destino do goleiro foi definido: . O contrato será até 31 de dezembro de 2015, mas apenas um pré-contrato foi assinado, em função das finais do Campeonato Catarinense e há uma cláusula de confidencialidade.

Léo Moura 
Em 23 de fevereiro de 2015, em conjunto com o Flamengo, Léo Moura anunciou a sua saída para o Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos após 10 anos e mais de 500 jogos pelo clube, sendo o sétimo futebolista que mais vestiu a camisa rubro-negra.

A diretoria descartou que a despedida de Léo Moura fosse em um jogo oficial, para evitar que o time perca o foco. Festividades em um jogo oficial pode fazer falta no fim da Taça Guanabara e tirar o clube da primeira posição. Por outro lado, Léo conta com apoio da torcida, mesmo com o desgaste com a diretoria pela renovação turbulenta e por ter sido descoberto, pela imprensa, o acerto do jogador com o clube dos Estados Unidos. Uma partida festiva se torna conveniente para as duas partes, mas, de qualquer forma, deverá ser um "adeus morno".

Em 24 de fevereiro, a diretoria anunciou a partida de despedida de Léo Moura: um amistoso contra o  do Uruguai, em 4 de março, no Maracanã. O clube não tinha jogo marcado para o meio de semana e, pelo acordo, a equipe uruguaia jogaria com o time titular. Apenas os setores Norte e Oeste foram disponibilizados, em princípio. O Flamengo venceu a partida por 2–0, com o primeiro gol de Eduardo e passe de Léo Moura e o segundo pelo jogador da base, Matheus Sávio. Léo Moura foi homenageado, antes da partida, por Zico. A partida contou com a presença de  torcedores.

Em 12 de março, Léo Moura esteve na Gávea para se desligar oficialmente do clube e fez uma última despedida:

Alecsandro 
Em 2 de junho, o empresário do atleta, Oldegard Filho, anunciou o acerto da saída de Alecsandro para o . Ainda segundo o empresário, o clube já havia liberado o futebolista para negociações há 30 dias — houve, inclusive, uma negociação com o , mas ela não se concretizou. O contrato será até o final da temporada de 2016. O jogador continuará no Flamengo nas partidas contra o , em Belo Horizonte, e contra a , no Maracanã. Ele deve se apresentar ao novo clube na segunda-feira, 8 de junho.

Em 3 de junho, após a derrota para o  por 1–0, revelou que estava chateado com a diretoria rubro-negra e disse que nunca pediu para deixar o clube, mesmo com a chegada de Guerrero, e que não gostaria de ter visto as possibilidades de saída serem divulgadas pela imprensa.

Em 5 de junho, o clube anunciou a rescisão amigável do contrato. Por isso, ele não seria mais relacionado para a partida contra a Chapecoense, no Maracanã, no dia seguinte.

Em 11 de junho, já treinando no Palmeiras, divulgou um vídeo em sua página oficial no Facebook, se despedindo da torcida rubro-negra.

José Luiz Runco 
Depois de 34 anos no Departamento Médico do clube, José Luiz Runco encerrou seu vínculo, em 10 de agosto. Chefe do Departamento Médico, vinha negociando com a diretoria sua saída desde o ano passado. Ele passará a ser colaborador voluntário sem vínculo empregatício do Departamento, que terá Márcio Tannure — que também é diretor médico da Comissão Atlética Brasileira de MMA (CABMMA) — como novo chefe.

Em 14 de agosto, Runco, Tannure, Bandeira de Mello, o diretor-geral Fred Luz e do diretor-executivo Rodrigo Caetano concederam entrevista coletiva confirmando as mudanças no Departamento Médico. O médico fez a sua última participação em campo, na partida contra o .

Campeonato Carioca

Polêmica dos ingressos 
 Decisão do arbitral
Em 15 de janeiro, em reunião arbitral na sede da FERJ, ficou definido que todas as partidas do Campeonato Carioca terão preços promocionais. A proposta do presidente do , Eurico Miranda, teve apoio de todos os clubes "pequenos", do Botafogo e do próprio Vasco. Apenas Flamengo e  votaram contra a proposta. Assim, apenas bilhetes meia-entrada serão vendido e não haverá venda de ingressos com valor inteiro. Para as partidas entre os clubes "pequenos" os valores serão cinco reais; entre "pequenos" e "grandes", o valor varia de acordo com o estádio e para os clássicos, entre os "grandes", 50 reais. A principal novidade, porém, ficou para as partidas realizadas às 22 horas no meio de semana (quartas e quintas-feiras): de 10 a 20 reais, em qualquer estádio.

 Protestos de Flamengo e Fluminense e do Consórcio Maracanã
Um dia depois, em 16 de janeiro, os únicos clubes contrários à proposta, Flamengo e Fluminense, anunciaram que estudavam medidas para reverter a decisão do arbitral. Os sócios-torcedores seriam os principais prejudicados que, segundo o Flamengo, não terão mais direito à meia-entrada.

 Resposta da FERJ
Em 24 de janeiro, a FERJ divulgou nota rebatendo as críticas dos dois clubes e do Consórcio Maracanã. A nota não foi assinada pelo , estreante do Campeonato, e, originalmente pelo , mas no começo da noite, a Federação divulgou que o clube aderiu ao texto.

 Novo arbitral
Em 26 de janeiro, após alguns dias depois das manifestações de Flamengo, Fluminense e até do Consórcio Maracanã, foi convocada uma nova reunião na FERJ para tratar dos preços promocionais dos ingressos no Campeonato Carioca.

Durante a nova reunião, em 27 de janeiro, uma nota divulgada pelo Fluminense - sem o conhecimento do vice-presidente jurídico do clube, Carlos Eduardo Cardoso que participava do arbitral - que continha a assinatura de Flamengo e do Consórcio Maracanã, causou confusão. Ao receber a nota, o presidente da FERJ ordenou a impressão de uma cópia para cada um dos presentes e leu a nota, em voz alta. A questão só poderia ser mudada com unanimidade, mas com a nota, ela se tornou inviável. Presentes a reunião informaram que havia possibilidade de um entendimento até a chegada da nota.

Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, solicitou ao diretor executivo, Fred Luz, que estava do lado de fora do arbitral, a retirada do nome do clube da assinatura da nota, mesmo concordando com seu conteúdo.

 Consórcio Maracanã
Em 28 de janeiro, o Consórcio Maracanã divulgou um comunicado sobre a polêmica do valor dos ingressos. A nota cita principalmente três tópicos: a relação da empresa com o público que frequenta o estádio, com o Estadual e com Flamengo e Fluminense, clubes que mandam seus jogos no local. O Consórcio também explicitou que não teve relação com a nota anteriormente divulgada pelo Fluminense.

 Governo do Estado do Rio de Janeiro
Em 29 de janeiro, o secretário estadual da Casa Civil, Leonardo Espíndola, durante evento no MAM, sinalizou que o governo estadual, "dono" do Maracanã, pode intervir na polêmica do preço dos ingressos. Para Flamengo e Fluminense, os custos de operação do estádio são incompatíveis com os preços a serem praticados e são o principal entrave para a solução da polêmica.

 Acordo com FERJ determina saída de Bap
Em 3 de fevereiro, em meio a busca de acordo entre Flamengo e a FERJ, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice-presidente de marketing do Flamengo, anunciou sua saída da diretoria do clube. O empresário era radicalmente contra as imposições da FERJ e, portanto, contra o acordo.

Durante entrevista ao programa Arena SporTV, o presidente do Flamengo fez questão de corrigir quem usou a palavra "acordo" sobre o entendimento entre Flamengo e FERJ para a venda de ingressos na estreia do clube no Campeonato contra o Barra Mansa.

 Meia-entrada universal descartada em nota da FERJ
Em 4 de fevereiro, a FERJ divulgou comunicado oficial descartando a universalização da meia-entrada para o Campeonato. O acordo foi costurado entre a FERJ, o Flamengo, o governo do estado e o presidente do Vasco, como citado no comunicado.

 Liminar garante meia-entrada
Em 9 de fevereiro, o Tribunal de Justiça deferiu liminar para a ação proposta pelo Ministério Público sobre o valor promocional dos ingressos aos beneficiários da meia-entrada. Segundo a ação, estes beneficiários devem pagar a metade do valor, independentemente deles serem promocionais. Caso os clubes descumpram a liminar, a multa será de 300 mil reais por partida, além de devolverem o valor em dobro e sofrerem ação por dano moral coletivo no valor da arrecadação da partida.

Lei da mordaça 
Em 19 de fevereiro, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a vigência do artigo do "Regulamento das Competições" da FERJ que prevê multas para quem criticar os torneios, incluindo o Campeonato Carioca, que ficou conhecido como "Lei da mordaça".

O juiz do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, Marcello Rubioli, concedeu liminar para a ação civil pública que pedia a anulação do artigo, do defensor público Eduardo Chow. O artigo 133 do Regulamento aprovado pela FERJ previa multa de 50 mil reais para atos ou declarações "contrários, depreciativos ou ofensivos aos interesses do campeonato" feitos por pessoas ou instituições (como clubes). O artigo prevê multa em dobro para reincidência.

A assessoria de imprensa da FERJ informou que a entidade vai cumprir a liminar e não pretende recorrer da decisão.

Invasão ao vestiário do Macaé 
Pouco antes do início da primeira partida disputada pelo Flamengo no Campeonato — em 31 de janeiro, contra o , no estádio Moacyrzão, em Macaé — o goleiro Ricardo Berna entrou para o aquecimento com o queixo sangrando e acusou uma torcida organizada do Flamengo de agressão. A agressão teria ocorrido durante uma invasão ao vestiário do Macaé, feita por cerca de 100 pessoas. Berna, relatou que a invasão aconteceu no momento da entrada da delegação do Macaé no estádio. O grupo entrou numa área reservada para profissionais envolvidos na partida por descuido da segurança.

Marcelo Vianna, diretor de competições da FERJ, confirmou a invasão por parte da torcida, mas não especificou qual foi a torcida organizada do Flamengo responsável e ainda revelou que foram levados alguns pertences do Macaé como chuteiras e frutas.

De acordo com o capitão do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE) Ricardo dos Santos, a ação dos torcedores aconteceu porque um portão de entrada, que não é de responsabilidade da polícia, não fora fechado e, também segundo o capitão, foram apenas 10 pessoas.

Segundo a FERJ, o caso será analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/RJ), e o "Regulamento Geral das Competições" (RGC-2015), em seu "Capítulo III – Da ordem e da segurança das partidas" estabelece total responsabilidade ao mandante.

No julgamento realizado no TJD/RJ, em 20 de fevereiro, Flamengo e Macaé foram penalizados com perda de um mando de campo e multa de 10 mil reais. A pena sugerida pela relatora, Tatiana Castro, contou com adesão integral dos auditores. Tanto o clube rubro-negro quanto a procuradoria do TJD/RJ não concordaram com a pena aplicada e devem recorrer.

Se o Flamengo não conseguir o efeito suspensivo, terá que cumprir a perda do mando de campo na partida contra o , em 8 de março. O Macaé ainda não definiu se irá pedir revisão da pena imposta.

O Macaé cumpriu a pena em partida válida pela sétima rodada, contra o . A partida foi disputada em Nova Friburgo, no estádio Eduardo Guinle em 28 de fevereiro e o Macaé venceu por 1–0. Já o Flamengo teve a partida contra o Friburguense, válida pela oitava rodada, transferida do Maracanã para o Engenhão, ainda dentro da cidade do Rio de Janeiro. A partida foi disputada em 7 de março e o Flamengo venceu por 2–0.

Punição de Luxemburgo 
Em 24 de março, Vanderlei Luxemburgo, com muitos desfalques para enfrentar o  em 25 de março, criticou o regulamento por não poder buscar, nas categorias de base, a solução para este problema, já que apenas cinco juniores podem ser escalados por partida.

Em 25 de março, o treinador foi suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/RJ) por críticas à Federação de Futebol do Rio de Janeiro e ao presidente da entidade, Rubens Lopes. Mas, o Flamengo conseguiu uma liminar no STJD que liberou Luxemburgo para partida diante do Bangu, no Maracanã, no mesmo dia. O julgamento aconteceria em 30 de março, prazo da liminar.

No dia seguinte, em entrevista, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, evitou polemizar e defendeu Luxemburgo:

No julgamento realizado em 30 de março, Luxemburgo foi suspenso por dois jogos no Campeonato Carioca. O treinador não compareceu ao julgamento e foi representado pelo advogado do clube, Michel Assef Filho. Dos cinco auditores, três votaram pela suspensão de duas partidas e os outros dois, por três partidas de suspensão. Prevaleceu, então, a maioria e a punição de duas partidas. Desta forma, Luxemburgo não poderá dirigir a equipe, sequer aparecer no vestiário, nas duas últimas partidas da Taça Guanabara: contra o , no Maracanã, em 5 de abril e, em 8 de abril, contra o , no Moacyrzão, em Macaé. O clube vai recorrer ao pleno do TJD/RJ e, se necessário, até ao STJD, segundo o advogado.

Em 31 de março, o clube divulgou uma nota de repúdio ao resultado do julgamento e em defesa do treinador.

No mesmo dia, o clube foi notificado sobre um novo inquérito, aberto contra Luxemburgo, pela procuradoria de Justiça Desportiva com o objetivo de apurar suposta infração em entrevista concedida pelo treinador. A base da investigação seria a crítica feita, em 20 de março, a Rubens Lopes, presidente da FERJ, por ele ter assistido à partida entre  e  no camarote do presidente vascaíno, Eurico Miranda, em São Januário.

Em 1 de abril, o Flamengo conseguiu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) um efeito suspensivo para que o treinador dirija a equipe no Fla-Flu. Horas antes, o TJD-RJ havia negado a mesma solicitação. De acordo com Flávio Willeman, vice-presidente jurídico rubro-negro, este efeito suspensivo tem validade até o julgamento do mérito em última instância e isso pode acontecer até mesmo depois do Campeonato Carioca. Assim, se a suspensão for mantida, Luxemburgo só cumpriria os dois jogos de suspensão na próxima edição do Carioca.

No dia seguinte, em entrevista, o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, ao comentar a suspensão imposta a Luxemburgo, fez duras críticas à FERJ.

À noite, o presidente do Flamengo participou com Peter Siemsen, presidente do Fluminense, de um debate ao vivo no canal ESPN Brasil e com entrada por telefone do presidente da FERJ, Rubens Lopes.

Também à noite, o STJD, a pedido da Procuradoria do TJD/RJ, retrocedeu e caçou a liminar concedida ao Flamengo. Assim, o treinador não poderá participar do Fla-Flu e deverá aguardar o julgamento do recurso no Pleno do TJD/RJ, sem data para acontecer. O auxiliar técnico, Deivid, ex-atacante rubro-negro, é quem deve comandar a equipe no Maracanã. O efeito suspensivo foi concedido pelo vice-presidente do STJD, Ronaldo Piacente, mas o presidente, Caio Rocha, mudou a decisão por ter um entendimento diferente.

Em 3 de abril, o treinador fez um pronunciamento na sala de coletivas do Ninho do Urubu, sem perguntas. Falou como profissional do futebol e como cidadão. E, depois, "amordaçou-se", colocando um esparadrapo na boca e deixou o local. Durante a entrevista, explicou que, em decisão conjunta com Eduardo Bandeira de Mello, não irá ao Maracanã para acompanhar a partida, que terá Deivid no comando da equipe.

Em 22 de maio, o Pleno do STJD, por unanimidade, absolveu o treinador e a própria Procuradoria Geral do STJD se posicionou contrária à punição aplicada.

Campeonato Brasileiro

Cusparada 
Em 2 de junho, a 4ª Comissão Disciplinar do STJD puniu o Flamengo com uma multa de 20 mil reais por uma atitude mal educada de um torcedor. A cusparada foi flagrada pelas câmeras do SporTV e a atitude foi considerado lamentável pelo departamento jurídico rubro-negro, que argumentou que o torcedor é que deveria ser responsabilizado, mas o relator, Lucas Asfor Rocha Lima, não acatou os argumentos. O clube tem sete dias para cumprir a decisão.

Em 2 de julho, no Pleno do STJD, o clube conseguiu reverter a punição, com empate em quatro a quatro entre os auditores. Como o empate favorece o réu, o clube não terá que pagar a multa anteriormente definida. Foram quatro votos pela absolvição, incluindo o relator do caso, Flavio Zveiter, três pela redução da multa para 2,5 mil reais e um outro para que fosse mantido o valor do julgamento anterior. A anulação da multa provocou protestos do procurador-geral do Tribunal, Paulo Schmidt: "agora está liberado cuspir no árbitro".

Nota de repúdio a arbitragem 
Em 7 de setembro, o clube divulgou uma nota de repúdio e descontentamento a respeito da arbitragem nos jogos do Campeonato Brasileiro. A nota indica que a arbitragem do Fla-Flu, de 6 de setembro, manchou o espetáculo. O clube divulgou a nota em função do toque de mão de Wallace no primeiro gol rubro-negro e afirmou também que a posição do clube deve ser marcada não apenas nos momentos em que o clube é prejudicado, mas, igualmente, também quando é favorecido, que foi o caso, mesmo não havendo influência no resultado, na visão do clube.

Punição por xingamento a árbitro 
Em 8 de setembro, Emerson Sheik foi punido pelo STJD por xingar o árbitro Wilton Pereira Sampaio em entrevista no intervalo da partida contra o Vasco da Gama, pela Copa do Brasil, em 19 de agosto. O atleta foi denunciado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e a pena poderia chegar a até seis partidas e uma multa de até 100 mil reais, porém o atacante acabou pegando a pena mínima do artigo 258 (prática antidesportiva) com punição de suspensão de apenas uma partida. Como o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil, a pena terá que ser cumprida no Campeonato Brasileiro, segundo o artigo 171 do CBJD. Emerson não deve enfrentar o  na partida de 10 de setembro, no Maracanã, mas ainda cabe efeito suspensivo.

Em 9 de setembro, o procurador geral do STJD, Paulo Schmitt, classificou como "ridícula" a sentença recebida pelo jogador. Schmitt informou que vai levar o caso ao Pleno e ainda ironizou dizendo que os auditores deveriam pedir um autógrafo ao jogador.

O advogado de defesa, Michel Asseff Filho, que trabalha pela absolvição, informou que que também vai recorrer ao Pleno.

Em 10 de setembro, o clube conseguiu efeito suspensivo no STJD, assim Sheik pode atuar na partida contra o Cruzeiro e até que o julgamento no Pleno aconteça.

O julgamento no Pleno do STJD aconteceu em 22 de outubro e, nesta nova e final decisão, Sheik foi punido com três jogos, o diretor executivo Rodrigo Caetano foi punido com 15 dias de suspensão (por ter dito ao árbitro Igor Junio Benevenuto durante o intervalo da derrota por 4–2 para o : "Você não tem vergonha? Errado não é você, errado é quem colocou você aqui, você está cego? Tá vendo outro jogo?") e o zagueiro Wallace teve a primeira decisão mantida (pela expulsão na primeira partida contra o Vasco da Gama pelas oitavas de final da Copa do Brasil), ou seja, foi absolvido. Como Sheik cumpriu uma partida, contra o Cruzeiro, mesmo com o efeito suspensivo (que o clube abriu mão à época, por ele ter se machucado) deverá ficar mais duas partidas ausente: contra o  e contra o .

Copa do Brasil

Polêmica dos ingressos do Salgueirão 
Após a partida contra o , no Salgueirão, o clube não concordou com o público pagante divulgado, 4 900 em 12 mil ingressos colocados a venda, e deixou o estádio sem recolher sua parte na renda, 60% do valor arrecadado, por ter eliminado a segunda partida. O chefe de segurança do Flamengo, responsável por retirar o dinheiro, queria fazer um adendo no borderô, informando esta discordância com o público apresentado, mas o delegado da partida, Paulo Falcão, impediu este adendo. A CBF será responsável por uma definição no caso e, ainda, não divulgou o borderô ou uma solução para o caso.

Outros assuntos

Brasileiro de 1987 
Em 12 de março, a juíza federal Laurita Vaz divulgou autorização para que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue o caso sobre o campeão do Brasileiro de 1987. A disputa entre Flamengo e Sport pelo título da edição do Brasileiro vem se arrastando há mais de vinte anos. Em abril de 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) apontou, em decisão, o Sport como campeão exclusivo daquela edição, em resposta a uma ação no Tribunal Regional Federal (PE) contestando a resolução de 2011 da CBF reconhecendo ambos os clubes como campeões. O Flamengo argumentou que este acórdão teria violado a Constituição Federal. O julgamento no STF caberá ao pleno e deve acontecer ainda em 2015.

120 anos 
Em 17 de novembro deste ano, o clube completará 120 anos. Uma medalha comemorativa será lançada pela Casa da Moeda com a marca definida pelos torcedores durante uma campanha de marketing que acontecerá no Globoesporte.com de 15 a 24 de maio.

Em 25 de maio, o site exibiu a imagem vencedora, com 59% dos votos dos torcedores.

Em 10 de julho, as medalhas foram apresentadas na Gávea por representantes do clube e da Casa da Moeda. A pré-venda das medalhas acontecerá a partir de outubro no site "Clube da Medalha". A tiragem de 30 mil peças é a maior já fabricada pela Casa da Moeda. Serão produzidos seis tipos diferentes:
 15 mil medalhas de bronze, ao custo individual de 90 reais
 10 mil medalhas de bronze resinadas, por 150 reais
 3.500 medalhas de bronze dourado resinadas, por 284 reais
 625 medalhas de prata, por 420 reais
 625 medalhas de prata resinadas, por 480 reais
 250 medalhas de ouro, no valor de 27.303 reais

Ginástica artística 
Em 2 de maio, a ginasta do Flamengo Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata no Copa do Mundo de Ginástica Artística São Paulo 2015 no salto, com uma média de 14,700 pontos, atrás apenas da chinesa Yalan Deng, com média de 14,962. Letícia Costa, também do Flamengo, terminou na quarta colocação com 14.150, atrás da chilena Franchesca Santi com 14,162, uma diferença de 0,012 pontos.

Futebol Feminino 
Em 16 de julho, o clube apresentou oficialmente a equipe feminina e o uniforme para a disputa das edições deste ano do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro em parceria com a Marinha do Brasil.

A equipe terá, entre outras, as jogadoras Tânia Maranhão e Andréia dos Santos, a Maycon, que são medalhistas olímpicas e pan-americanas pela Seleção Brasileira.

Sul-Minas 
Em 16 de julho, representantes dos principais clubes do Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, além da dupla Fla-Flu, iniciaram o planejamento oficial do torneio interestadual em um encontro realizado em Curitiba, pelos dirigentes do clube paranaense.  e  não participaram do encontro, porém afirmaram que estarão presentes na próxima reunião, agendada para 24 de julho, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

A FERJ não aprova a participação da dupla Fla-Flu em uma eventual Copa Sul-Minas. A entidade máxima do futebol carioca "acha improvável que a entidade máxima do nosso futebol acompanhe essa ideia", mas é uma decisão da CBF, ainda segundo a FERJ. Ela ressaltou que uma autorização para participar da Sul-Minas  não isentaria os clubes da obrigação de disputar o Campeonato Carioca e que as sanções por esse tipo de infração seriam "extremamente severas".

Mesmo embrionário, a ideia é que o Campeonato siga o formato da UEFA Champions League com 12 times e uma final que pode acontecer fora da cidade dos times envolvidos, previamente escolhida. A competição seria realizada no primeiro semestre em 16 datas, com 12 participantes, sendo dois clubes fixos de cada estado participante e mais duas vagas classificatórias pelo desempenho dos estaduais: Paraná (Coritiba e Atlético), Rio Grande do Sul (Internacional e Grêmio), Minas Gerais (Cruzeiro e Atlético), Fluminense e Flamengo e os dois catarinenses melhores colocados no Campeonato Brasileiro e as duas vagas "extras".

Falecimentos 
 2 de maio – Sarah Corrêa, ex-nadadora do clube — também passou por Minas Tênis Clube, Unisanta e Fluminense — foi atropela em um ponto de ônibus na estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, na Zona Oeste. Foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011 no revezamento 4x200m livre. Ela se aposentou em outubro de 2014 para se dedicar à carreira de modelo
 11 de maio – Paulo Matta, ex-treinador da Seleção Brasileira de Voleibol e supervisor das equipes femininas e masculinas, com várias passagens pelo Flamengo. Também foi professor de Educação física, por mais de 20 anos, nas universidades federal (UFRJ) e estadual (UERJ) do Rio de Janeiro
 22 de junho – Carlinhos, ex-futebolista (entre 1958 e 1969 e oitavo atleta que mais vestiu a camisa do clube com 567 partidas) e ex-treinador (tendo conquistado o módulo verde da Copa União, em 1987, o Campeonato Brasileiro de 1992, três Cariocas (1991, 1999 e 2000) e a Copa Mercosul de 1999) foi vítima de insuficiência cardíaca, aos 77 anos. Recebeu o apelido "Violino" pela elegância e precisão em campo
 28 de setembro – Marcos Lima, então preparador físico do futebol profissional, responsável pela academia, reabilitação e prevenção de lesões do elenco. Desde o início deste ano, estava em tratamento contra o câncer
 26 de outubro – Henágio, campeão brasileiro pelo clube, em 1987, e da Taça Guanabara de 1988, marcando um dos gols na vitória por 2–1 sobre o , que definiu o título

Treinadores

Vanderlei Luxemburgo 
Vanderlei Luxemburgo foi anunciado pela diretoria do clube no mesmo dia da demissão de Ney Franco, 23 de julho. O contrato será até o final da temporada de 2015, final do mandato da diretoria. O auxiliar técnico será o ex-atacante Deivid e Antonio Mello, o preparador físico. A estreia será no clássico contra o , no Maracanã.

É a quarta passagem do treinador pelo clube e, na última, há dois anos, terminou em fevereiro durante a gestão de Patrícia Amorim, após uma queda de braço com Ronaldinho Gaúcho.

Em 25 de maio, um dia após a derrota para o , o treinador foi demitido. A saída, segundo a reunião entre o treinador e dirigentes do clube, seria o melhor em função dos resultados nas três primeiras rodadas do Brasileirão. Também deixam o clube, o auxiliar técnico Deivid e o preparador físico Antônio Mello, que fazem parte da comissão de Luxemburgo.

Estatísticas 

 Última atualização em 25 de maio de 2015.

Deivid 
Após a suspensão de Vanderlei Luxemburgo por duas partidas, foi anunciado como comandante do time na partida contra o Fluminense.

Estatísticas 

 Última atualização em 12 de abril de 2015.

Jaime de Almeida 
Em 26 de maio, após a saída de Vanderlei Luxemburgo, Jaime de Almeida foi confirmado como treinador interino até que fosse decidido o novo treinador. Jaime havia voltado para o clube em abril deste ano e faz parte da comissão técnica fixa do clube. Com a chegada de Cristóvão Borges, continuou na comissão técnica.

Estatísticas 

 Última atualização em 3 de junho de 2015.

Cristóvão Borges 
Em 28 de maio, Cristóvão Borges foi apresentado como o novo treinador do clube. Também dirigiu o Vasco da Gama, o  e o Fluminense, clube que deixou em março e enfrentou na sua estreia (o Flamengo perdeu a partida por 2–3).

Em 20 de agosto, após a derrota para o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, sua demissão foi anunciada após uma reunião, pela manhã, entre o treinador e o Conselho Gestor.

Estatísticas 

 Última atualização em 20 de agosto de 2015.

Oswaldo de Oliveira 
Ainda em 20 de agosto, pouco mais de cinco horas depois da demissão de Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira foi anunciado como novo treinador do clube.

Estatísticas 

 Última atualização em 27 de outubro de 2015.

Competições

Campeonato Brasileiro 

 Última atualização em 27 de outubro de 2015.

Primeiro turno

Segundo turno

Desempenho por rodada

Copa do Brasil

Primeira fase - Chave 13 

O sorteio da primeira fase foi realizado em 16 de dezembro de 2014, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nessa fase, se o Flamengo vencer por dois gols de diferença elimina o segundo jogo. Algumas mudanças para esa edição é o sorteio que será feito para definir além das oitavas de final, também terá outro para definir as quartas de final. E na final o sistema de gol fora de casa não é válido.

Segunda fase - Chave 47 

Em 17 de abril, a CBF divulgou o calendário da segunda fase da Copa do Brasil. A primeira partida da segunda fase foi entre Flamengo e Salgueiro, em 22 de abril, às 22 horas, no Salgueirão. As equipes voltariam a se enfrentar no Maracanã, em 13 de maio, caso o Flamengo não vencesse a primeira partida por dois ou mais gols.

O Flamengo venceu por dois gols de diferença na casa do adversário e, assim, eliminou a necessidade da partida de volta.

Terceira fase - Chave 64 

Em 14 de maio, a CBF realizou o sorteio dos mandantes das partidas da terceira fase. O Flamengo fará a primeira partida em casa, no Maracanã, e a segunda partida na Arena Pernambuco. A partir desta fase, não há mais a regra que classifica o visitante na vitória por dois gols no jogo de ida.

Na 1ª partida, o time foi dirigido interinamente por Jaime de Almeida, auxiliar permanente do clube — Vanderlei Luxemburgo foi demitido em 25 de maio e Cristóvão Borges só assumiria o clube no dia seguinte a partida — um ano e 15 dias depois de deixar o clube, em 12 de maio de 2014.

Oitavas de final 

Para esta fase, foi realizado um novo sorteio pela CBF, em 4 de agosto, que definiu os confrontos e os mandos de campo. Em 5 de agosto, a CBF divulgou as datas, horários e locais das partidas.

Com o resultado agregado de 2–1 para o Vasco da Gama, o Flamengo foi eliminado da competição.

Campeonato Carioca 
O Campeonato Carioca de Futebol de 2015 (também conhecido como Cariocão Guaraviton 2015 por questões de patrocínio) foi a 114ª edição da principal divisão do futebol no Rio de Janeiro. A disputa foi organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Assim como a edição anterior, esta edição foi disputada em turno único, em três fases: fase classificatória (Taça Guanabara), semifinal e final. As equipes fizeram parte de um grupo único, jogando no sistema de todos contra todos em 15 rodadas, classificando-se para as semifinais as quatro primeiras colocadas. As semifinais foram disputadas em duas partidas e as duas equipes melhores colocadas na fase classificatória, jogaram por dois empates. A melhor colocada entre as duas vencedoras, teve o mesmo privilégio na final.

Fase classificatória (Taça Guanabara)

Fase final

Tabela 
Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate, por ter melhor campanha na fase de grupos (1º e 2º colocados).

Semifinais

Torneio Super Clássicos 
O Torneio Super Clássicos foi disputado entre os quatro grandes clubes do Campeonato e contabilizadas apenas as partidas entre eles durante o turno único e excluindo-se as partidas semifinais e finais.

Premiação

Super Series 
O torneio foi um triangular que teve jogos em 21, 23 e 25 de janeiro, na Arena da Amazônia, entre Flamengo,  e . Nesta disputa, a vitória rendia três pontos e, em caso de empate, o jogo iria para disputa por pênaltis: a vitória nos pênaltis valia dois pontos e a derrota um. O clube que conquistasse mais pontos seria o vencedor. O Flamengo foi o vencedor após derrotar o Vasco da Gama e o São Paulo por 1–0. Na outra partida, o São Paulo venceu o Vasco da Gama por 2–1, com gols de Luís Fabiano e Souza para o clube paulista e Bruno, contra, para o carioca.

Premiação

Amistosos 
Além do torneio "Super Series", duas partidas amistosas foram disputadas: contra o , em 18 de janeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília e a despedida de Léo Moura contra o , em 4 de março, no Maracanã. Uma nova partida amistosa como preparação para o Campeonato Brasileiro foi realizada, contra o , em 2 de maio, no Romeirão.

Em 17 de setembro, a  confirmou o amistoso contra o Flamengo, em 11 de outubro, durante a paralisação do Brasileiro para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

Em 27 de outubro, o Flamengo anunciou o acerto para a partida contra o , em 15 de novembro, durante a nova paralisação do Brasileiro para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

Partidas disputadas 
O clube disputou 59 partidas, sendo 24 como mandante, 22 como visitante e 13 clássicos. Foram 34 vitórias, nove empates e 16 derrotas. A equipe marcou 89 gols e sofreu 53, com saldo de 36 gols.
 Última atualização em 13 de outubro de 2015.
 Legenda:  Vitória —  Empate —  Derrota —  Clássico

Primeira partida

Última partida

Próxima partida

Campanha 
Essa é a campanha na temporada:

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Confrontos

Sudeste

Clássicos 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Botafogo 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Fluminense 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Vasco da Gama 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Demais clubes do Rio de Janeiro 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Clubes de São Paulo 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Clubes de Minas Gerais 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Clubes do Espírito Santo 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Sul

Clubes do Rio Grande do Sul 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Clubes de Santa Catarina 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Clubes do Paraná 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Nordeste

Clubes de Pernambuco 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Clubes do Ceará 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Centro-Oeste

Clubes de Goiás 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Internacionais 

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Artilharia 
A artilharia da temporada:

 GC. Madson (Vasco da Gama)
 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Pênaltis sofridos 
Estes são os pênaltis a favor do Flamengo:

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Gols contra 
Estes são os gols contra feitos pelos futebolistas do Flamengo:

 Última atualização em 13 de outubro de 2015.

Cartões 
Os cartões amarelos e vermelhos recebidos durante a temporada:

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
 Última atualização em 22 de outubro de 2015.

Cartões vermelhos 

 Última atualização em 22 de outubro de 2015.

Cartões amarelos 

 Última atualização em 22 de outubro de 2015.

Público 

 PUB. Partidas com o público divulgados pelos respectivos organizadores
 Última atualização em 14 de outubro de 2015.

Maiores públicos 
 Considera-se o público total da partida

Geral 

 Última atualização em 14 de outubro de 2015.

Mandante 

 Última atualização em 14 de outubro de 2015.

Visitante 

 Última atualização em 14 de outubro de 2015.

Clássicos 

 Última atualização em 14 de outubro de 2015.

Menores públicos

Geral 

 Última atualização em 14 de outubro de 2015.

Mandante 

 Última atualização em 14 de outubro de 2015.

Visitante 

 Última atualização em 14 de outubro de 2015.

Clássicos 

 Última atualização em 14 de outubro de 2015.

Notas 
 CLAS. São considerados clássicos as partidas contra ,  e

Ver também 
 Temporada do Clube de Regatas do Flamengo Feminino de 2015
 Temporada do Clube de Regatas do Flamengo Juniores de 2015
 Temporada do Clube de Regatas do Flamengo Juvenil de 2015
 Temporada do Clube de Regatas do Flamengo Infantil de 2015
 Temporada do Clube de Regatas do Flamengo de 2015 (basquetebol)

2015
Temporada 2015
Flamengo
Futebol de 2015 no Rio de Janeiro